Miejscowości w Polsce:
 Wieprzów Ordynacki
 Wieprzów Tarnawacki